

Persone 

 Clara Bindi – attrice e doppiatrice italiana
 Doriano Bindi – pugile, giocatore di baseball e allenatore di baseball italiano
 Enrico Bindi – arcivescovo e letterato italiano
 Isacco Bindi – vescovo cattolico italiano
 Rosy Bindi – politica italiana
 Salvatore Bindi – calciatore italiano
 Umberto Bindi – cantautore italiano
 Vincenzo Bindi – storico e umanista italiano

Altro 
 Bindi – album di Umberto Bindi del 1985
 Bindi – decorazione del viso di origine asiatica
 Palazzo Bindi Sergardi, già Agostini e poi Casini-Casuccini – edificio di Siena